Svatých Jindřichů je více:

Jindřich II. (972/3–1024) – římský král
Jindřich Uppsalský († asi 1157) – biskup, původem z Anglie, působící ve Skandinávii
svatý Jindřich (finský biskup) – finský biskup z 12. století